Плавка — процес переробки матеріалів
 Плавка Трохим Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року